

Хабари — село, районний центр, Алтайський край
 Хабари — селище, Хабарський район, Алтайський край